Osoby o tym nazwisku:
 Krzysztof Gębura – polski historyk
 Michał Gębura – polski piłkarz
 Rafał Gębura – polski dziennikarz, youtuber